Roesski (Nordenskiöldarchipel), een Russisch eiland in de Karazee
Roesski (Baai van Peter de Grote), een Russisch eiland in de Baai van Peter de Grote in de Zee van Japan
Russen (volk) (Russisch: Русские, Roesski-je), een volk in Rusland